Васи́лий Алексéевич Сафо́нов:
 Сафонов, Василий Алексеевич (1926—1954) — полный кавалер ордена Славы.
 Сафонов, Василий Алексеевич (в монашестве Варнава; род. 1957) — архиерей Русской православной церкви, епископ Павлодарский и Экибастузский.